Селезньова — жіноча форма російського прізвища Селезньов. Відомі носії:
 Селезньова Єсенія Євгенівна — українська співачка.
 Селезньова Інеса Сергіївна (1929—2006) — радянський та російський кінорежисер. Заслужений діяч мистецтв РРФСР (1989). 
 Селезньова Ірина Станіславівна (нар. 1961, Київ) — радянська та ізраїльська актриса кіно та театру. 
 Селезньова Катерина Віталіївна — українська акторка Вінницького обласного музично-драматичного театру. Заслужена артистка України (2013).
 Селезньова Наталія Ігорівна — радянська і російська актриса театру і кіно. Народна артистка Російської Федерації (1996).
 Селезньова Світлана Миколаївна  (нар. 1969) — російський математик, доктор фізико-математичних наук, доцент кафедри математичної кібернетики факультету ОМК МДУ.

Див. також 
 Аліса Селезньова — головна героїня циклу дитячих фантастичних книг Кира Буличова «Пригоди Аліси» та їх екранізацій і похідних робіт.

російські прізвища